

Localidades

Gratiot (Ohio)
Gratiot (Wisconsin)
Condado de Gratiot

Desambiguações de topônimos